Буревестник:
 «Буревестник» — советский и российский футбольный клуб из Москвы.
 «Буревестник» — советский футбольный клуб из Ленинграда.
 «Буревестник» — советский футбольный клуб из Еревана.
 «Буревестник» — советский футбольный клуб из Тбилиси.
 «Буревестник» — советский футбольный клуб из Новосибирска.
 «Буревестник» — советский футбольный клуб из Мелитополя.
 «Буревестник» — советский футбольный клуб из Черновцов.
 «Буревестник» — название футбольного клуба «Тигина» Бендеры в 1948—1958 годах.
 «Буревестник» — название футбольного клуба «Зимбру» Кишинёв в 1950—1957 годах.
 «Буревестник» — название футбольного клуба «Колос» Павловская до весны 1958 года.
 «Буревестник» — название футбольного клуба «Томь» Томск в 1957 году.
 «Буревестник» — название футбольного клуба «Саранск-экспорт» Саранск до 1990 года.
 «Буревестник-ЮРГУЭС» — название футбольного клуба «Шахтёр» Шахты в 2005—2006 годах.